Jméno a příjmení Karel Dvořák může označovat více osob:

 Karel Dvořák (1933) – český fotbalista
 Karel Dvořák (folklorista) (1913–1989) – český folklorista a literární historik
 Karel Dvořák (fotbalista) (* 1949) – český fotbalista
 Karel Dvořák (fotograf) (1859–1946) – český fotograf
 Karel Dvořák (lední hokejista) – (* 1951) - český hokejista
 Karel Dvořák (lyžař) – československý sportovec
 Karel Dvořák (publicista) (1911–1988) – český spisovatel a novinář
 Karel Dvořák (sochař) (1893–1950) – český sochař
 Karel Dvořák (právník) (* 1986) - český advokát a politik